Вениамин (Смирнов)

 Епископ Вениамин (в миру Василий Васильевич Смирнов; 1829—1890) — епископ Воронежский и Задонский.
 Архимандрит Вениамин (Василий Никифорович Смирнов; ок. 1782—1848) — архимандрит Сийский, просветитель ненцев.